La Mata de Morella, municipi a la comarca dels Ports
 La Mata de Pinyana, nucli del municipi d'Alguaire (Segrià). Antiga colònia industrial
 La Mata (Sant Julià de Vilatorta), masia de Sant Julià de Vilatorta
 la Mata (Abella de la Conca), 
 la Mata (Castelló), 
 la Mata (Sora), 
 la Mata (Llagostera), 
 la Mata (Mura), 

 la Mata (Osor), 
 la Mata (les Preses), 
 la Mata (Sant Julià de Vilatorta), 
 la Mata (Sora), 

 La Mata (Toledo), municipi a la Comarca de Torrijos, Castella la Manxa
 la Mata (Torrevella), 
 La Mata (Viladasens), nucli de població al Gironès